Сонатина () — канадская драма 1984 года режиссёра Мишлен Ланкто.
 Сонатина () — японский боевик 1993 года режиссёра Такэси Китано.